Basildon (Berkshire), plaats in het Engelse Berkshire
 Basildon (Essex), plaats in het Engelse Essex
 Basildon (district), district in het Engelse Essex